Le terme Apache Trail peut faire référence:

 A la route américaine de l'Apache Trail, en Arizona.
 Au film Apache Trail, western réalisé par Richard Thorpe et sorti en 1942.